Женская сборная Испании по гандболу — гандбольная сборная, представляющая Испанию на женских чемпионатах мира и Европы по гандболу, а также женских гандбольных турнирах Олимпийских и Средиземноморских игр. Основные успехи к испанкам пришли с конца 2000-х годов. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, призёр чемпионатов мира 2011 и 2019 годов, призёр чемпионатов Европы 2008 и 2014 годов.

Достижения

Олимпийские игры 
 1992: 7-е место
 1996: Не квалифицировалась
 2000: Не квалифицировалась
 2004: 6-е место
 2008: Не квалифицировалась
 2012:  3-е место
 2016: 6-е место
 2020: 9-е место

Чемпионаты мира 
 1993: 15-е место
 1995—1999: Не квалифицировалась
 2001: 10-е место
 2003: 5-е место
 2005: Не квалифицировалась
 2007: 10-е место
 2009: 4-е место
 2011: 3-е место
 2013: 9-е место
 2015: 12-е место
 2017: 11-е место
 2019: 2-е место
 2021: 4-е место

Чемпионаты Европы 
 1994: Не квалифицировалась
 1996: Не квалифицировалась
 1998: 12-е место
 2000: Не квалифицировалась
 2002: 13-е место
 2004: 8-е место
 2006: 9-е место
 2008: 2-е место
 2010: 11-е место
 2012: 11-е место
 2014: 2-е место
 2016: 11-е место
 2018: 12-е место
 2020: 9-е место

Средиземноморские игры 
 1979:  2-е место
 1987:  2-е место
 1991:  2-е место
 1993:  2-е место
 1997: 5-е место
 2001:  2-е место
 2005:  1-е место
 2009: 4-е место
 2013: 5-е место
 2018:  1-е место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Королевской испанской гандбольной федерации

Испания
Гандбол
Гандбол в Испании